Puchar Mistrzów Azji FIBA –  (ang. FIBA Asia Champions Cup, poprzednio Asian Basketball Confederation (ABC) Champions Cup) – międzynarodowe, klubowe rozgrywki koszykarskie, przeznaczone dla czołowych męskich drużyn z Azji, organizowane przez FIBA Azja. Edycja inauguracyjna rozpoczęła się w 1981. Wcześniej były rozgrywane nieregularnie, od 1995 rozgrywane są co sezon.

W przeszłości FIBA zakomunikowała plany dotyczące rozbudowania turnieju FIBA Intercontinental Cup, aby włączyć do rywalizacji mistrzowskie zespoły w Pucharu Mistrzów Azji FIBA, Ligi FIBA Afryka, australijskiej NBL i NBA.

Final Four

Tytuły według klubu

Tytuły według kraju

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona pucharu 
 Puchar Azji FIBA na asia-basket.com 

Ligi koszykarskie